Ravn, som betyder korp, är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Frederik Kølpin Ravn, dansk botanist
 Hans Mikkelsen Ravn, dansk författare, skolman och präst
 J.P.J. Ravn (1866–1951), dansk geolog och paleontolog
 Johan Theodor Ravn, dansk militär
 Kurt Ravn, dansk skådespelare
 Marion Ravn (född 1984), norsk pop- och rocksångerska, med artistnamnet Marion Raven
 Niels Frederik Ravn, dansk sjömilitär och ämbetsman
 Pytte Ravn, stående inslag i barnprogrammet Bolibompa
 Olga Ravn (född 1986)), dansk författare, kritiker och översättare
 Otto E. Ravn, dansk assyriolog
 Vilhelm Carl Ravn, dansk musikhistoriker

Se även 

 Rafn

Danska efternamn